Joseph Frederick Green (1855–1932) – brytyjski polityk
 Józef Green, Joseph Green (1900–1996) – polski aktor, scenarzysta i reżyser żydowskiego pochodzenia
 Joseph L. Green (ur. 1931) – amerykański pisarz SF

Zobacz też 
 Joseph Greenberg